Granja, mot commun à diverses langues de la péninsule Ibérique (catalan, espagnol castillan, portugais, valencien) et ayant diverses significations, dont celles de « ferme » et de « grange » en français, peut aussi désigner :

Toponymes

Granja, municipalité située dans l'État du Ceará ;

Granja, une des paroisses civiles de la municipalité de Boticas, située dans le district de Vila Real ;
Granja, une des paroisses civiles de la municipalité de Mourão, située dans le district d'Évora ;
Granja, une des paroisses civiles de la municipalité de Penedono, située dans le district de Viseu ;
Granja, une des paroisses civiles de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda ;
Granja, un village  situe dans le district de Leiria.

Homonymie de toponyme